Бевис () — английская фамилия. Известные носители:

 Бевис, Джон (?—1771) — английский врач и астроном.
 Бевис, Сарая (род. 1992) — английский рестлер, двукратная Чемпионка Див.